En anglais, a workbench signifie un établi.

Workbench peut faire référence à : 
une mémoire de traduction commerciale développée par Trados et conçue pour Windows,
le nom de l'environnement de bureau de l'AmigaOS, le système d'exploitation de l'Amiga.
 Wind River Workbench, , l'environnement de développement intégré basé sur Eclipse et développé par la société Wind River.
 Open Workbench, un logiciel libre de gestion de projet.
 ANSYS Workbench, un logiciel de simulation développé par la société ANSYS.